Дагоберт (, , ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Дагоберт I — король Австразии (622—632), король Нейстрии (629—639), король Аквитании (632—639), король франков (629—639)
 Дагоберт II — король Австразии (676—679)
 Дагоберт III — король франков (711—715)
 Дагоберт Пизанский — первый архиепископ Пизы (1092—1107), патриарх Иерусалима (1099—1102 и 1102—1107)
 Дагоберто (род. 22 марта 1983) — бразильский футболист